Maddock ist der Familienname folgender Personen:

 Bea Maddock (* 1934), australische Künstlerin
 Diana Maddock, Baroness Maddock (1947–2020), britische Politikerin
 Larry Maddock (eigentlich Jack Owen Jardine, 1931–2009), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Walter Maddock (1880–1951), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von North Dakota

Maddock bezeichnet außerdem:

 Maddock (North Dakota), eine Stadt in North Dakota